Montgomery é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
 Condado de Montgomery (Alabama)
 Condado de Montgomery (Arkansas)
 Condado de Montgomery (Carolina do Norte)
 Condado de Montgomery (Geórgia)
 Condado de Montgomery (Illinois)
 Condado de Montgomery (Indiana)
 Condado de Montgomery (Iowa)
 Condado de Montgomery (Kansas)
 Condado de Montgomery (Kentucky)
 Condado de Montgomery (Maryland)
 Condado de Montgomery (Mississippi)
 Condado de Montgomery (Missouri)
 Condado de Montgomery (Nova Iorque)
 Condado de Montgomery (Ohio)
 Condado de Montgomery (Pensilvânia)
 Condado de Montgomery (Tennessee)
 Condado de Montgomery (Texas)
 Condado de Montgomery (Virgínia)

Desambiguações de topônimos